Leonetti ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Leonetti (1895–1984), italienischer Journalist und Politiker 
 Francesco Leonetti (1924–2017), italienischer Schriftsteller und Dichter
 John R. Leonetti (* 1956), US-amerikanischer Kameramann und Filmregisseur
 Matthew F. Leonetti (* 1941), US-amerikanischer Kameramann
 Tommaso Leonetti, ehemaliger Bischof von Ferentino und Erzbischof von Capua
 Tommy Leonetti (1929–1979),  US-amerikanischer Popsänger, Songwriter und Schauspieler